

Toponyme

Région actuelle 
 La Provence est une des régions historiques, linguistiques et culturelles d'Occitanie

Région historique 
 La Provence peut aussi désigner l'aire historique et culturelle de parler provençal dont les limites exactes sont contestées. On préfère aujourd'hui utiliser les termes d'occitan et d'Occitanie ;
 Le royaume de Provence a existé aux  ;
 Le comté de Provence a existé comme État du Saint-Empire du  puis comme province du royaume de France jusqu'en 1790 ;
 Le marquisat de Provence, détaché du comté au , est devenu au  le Comtat Venaissin, fief des États pontificaux ;

Géographie 
 Provence, une commune suisse du canton de Vaud ;
 Provence est une station du métro de Lausanne ;
 La rue de Provence (Barcelone), la rue de Provence (Paris) et d'autres artères portent le nom de cette région ;
La Provence est un fleuve côtier se jetant dans la Manche à Ver-sur-Mer (Calvados) ;

Navires
Plusieurs navires français ont reçu le nom de .

Autres
La Provence, journal quotidien de Marseille, né en 1997 de la fusion du Méridional et du Provençal ;
 La chanson Прованс (Provence en russe) de la chanteuse Yolka ;
 Provence, court métrage belge réalisé par Kato De Boeck, sorti en 2019. 
 Le vin de Provence ;
 L'escadron de chasse 1/7 Provence est une unité de l'armée de l'air française ;
 Le nom de  a été donné à trois unités successives de l'armée française aux  ;
 Le Parc Spirou Provence est un parc à thèmes français situé à Monteux. Le parc a pour thématique l'univers de l'éditeur de bande dessinée belge Dupuis, Spirou ;
 La marque d'une eau de source dénommée Eau source de montagne Provence'' mise en bouteilles et distribuée par la Société d'exploitation des sources de Signes (groupe Ogeu).
 L'Occitane en Provence est une marque de produits cosmétiques à diffusion mondiale.

Nom de famille

Provence, est un nom de famille porté actuellement par environ 330 personnes en France d'après l'INSEE, c'est dans le département de l'Aube qu'il est le plus souvent rencontré et en Haute Savoie, l'origine du nom de famille Provence proviendrait pour la première du Nord, la suivante du Lot en Occitanie, une autre branche est originaire des Etats-Unis du Tennessee dont une partie de la descendance se serait établie dans l'ouest de la France début des années 2000. Le nom Provence désigne celui qui est originaire de la région Provence ou bien une personne originaire de la province (sens: campagne ; provincial).

 Denise Provence (1921-2011) est une actrice française ;

Notes et références

Voir aussi
 est un toponyme portugais. On écrivait "Proensa" au Moyen-Âge pour désigner la Provence, le -ç, lettre espagnol est arrivé plus tard dans Provença qui s'écrivait avant Provensa.